Эрдэнэ-Очирын Очирсурэн (; ) — монгольская лыжница, участница двух Олимпийских игр и двух чемпионатов мира.

Карьера 
В Кубке мира Эрдэнэ-Очирын Очирсурэн дебютировала в спринтерской гонке 29 ноября 2008 года, дебютная гонка оказалась единственной в карьере спортсменки гонкой в рамках Кубка мира, в ней она заняла 74-е место.

На Олимпийских играх 2006 года в Турине была 68-й в гонке на 10 км классическим стилем.

На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере заняла 73-е место в гонке на 10 км свободным стилем.

За свою карьеру принимала участие в двух чемпионатах мира, лучший результат 65-е место в спринте классическим стилем на чемпионате мира 2005 года в Оберстдорфе.

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Монголии
Лыжники Монголии
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года